NGC 3588 est une paire de galaxies dont l'une semble être un galaxie spirale et l'autre une galaxie lenticulaire. La paire de galaxies est située dans la constellation du Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3588 a été découverte par l'astronome américain Lewis Swift en 1883.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3588 sur le site du professeur C. Seligman

3588
Constellation du Lion
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1883
Objet céleste découvert par Lewis Swift